Baure – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Baure – lingua aruachi